O nome Mekkhala foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tempestade tropical Mekkhala (2002) - Sem danos.
 Tempestade tropical Mekkhala (2008) - tempestade tropical que afetou o Vietnã, causando pelo menos 11 fatalidades.
 Tempestade tropical Mekkhala (2015) - tempestade tropical que afetou as Filipinas, causando pelo menos 3 fatalidades.

Desambiguação